Karl Wilhelm Kolbe kan syfta på:

* Karl Wilhelm Kolbe den äldre (1759–1835), tysk målare och grafiker
 Karl Wilhelm Kolbe den yngre (1781–1853), tysk målare